est un téléfilm canadien sorti en 1997, adaptation du roman de Jack London L'Appel de la forêt.

Synopsis

Fiche technique

Distribution

Liens externes 
 

Téléfilm canadien des années 1990
Téléfilm diffusé en 1997
Téléfilm d'aventure
Téléfilm de western
Téléfilm mettant en scène un chien
Adaptation d'un roman américain à la télévision
Film tiré d'une œuvre de Jack London
L'Appel de la forêt
Film sur la ruée vers l'or du Klondike